est un mot anglais signifiant « réincarné ». Il peut faire référence à :

 , album de Snoop Dogg sorti le  ;
 , série télévisée hongkongaise diffusée en 1979 sur  ;
 , documentaire d' sorti en 2013.

Voir aussi